Az (5376) 1990 DD a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Ueda és Kaneda fedezte fel 1990. február 16-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (5001–5500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói